Jelkowo () ist der Name russischer Orte:

 Jelkowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Jelkowo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Jelkowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk